Атде Нухиу (; 29 июля 1989, Приштина, Косово, СФРЮ) — косоварский футболист, нападающий австрийского клуба «Райндорф Альтах». Выступал в национальной сборной Косова.

Клубная карьера 
Атде Нухиу — воспитанник австрийского клуба «Вельс», за который он играл в региональной лиге. Летом 2008 года косовар стал футболистом команды австрийской Бундеслиги «Аустрия Кернтен». 25 июля того же года он дебютировал на высшем уровне, выйдя на замену во втором тайме гостевого поединка против клуба ЛАСК. Спустя 15 минут после выхода Нухиу забил свой первый гол в Бундеслиге. 31 августа 2009 года, в последний день летнего трансферного окна, он был отдан в аренду австрийскому «Риду».

Летом 2010 года Атде Нухиу подписал трёхлетний контракт с возможностью продления с венским «Рапидом». Сезон 2012/13 косовар на правах аренды провёл за клуб турецкой Суперлиги «Эскишехирспор». 25 июля 2013 года он заключил трёхлетнее соглашение с английской командой «Шеффилд Уэнсдей».

Карьера в сборной 
24 марта 2017 года Атде Нухиу дебютировал в составе сборной Косова в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Исландии, выйдя в основном составе. На 52-й минуте этой встречи он забил свой первый гол за национальную команду, сократив отставание в счёте.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 13 матчей / 2 гола; eu-football.info .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 

Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Футболисты Австрии
Игроки ФК «Вельс»
Игроки ФК «Аустрия Кернтен»
Игроки ФК «Рид»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Райндорф Альтах»
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)